Multhaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Gesine Multhaupt (* 1963), deutsche Politikerin (SPD)
 Heinrich Multhaupt (1899–1937), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hermann Multhaupt (* 1937), deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Johann August Philipp Multhaupt (1797–1868), deutscher Kaufmann
 Paul Multhaupt (1884–1933), deutscher Industrieller, Kunstsammler und Mäzen